

Caratteristiche tecniche
È solitamente impiegato da centrocampista, ma può giocare anche da difensore. Può essere definito come un calciatore versatile. È grado di disimpegnarsi anche sulla fascia.

Carriera

Club
Fevang ha iniziato la carriera nel Runar nel 1997, ma già l'anno successivo è passato all'Odd Grenland. Nel 2005, grazie alla sentenza Bosman, è potuto passare a parametro zero all'Odense. Nella finestra di trasferimento estiva, però, Fevang ha scelto di tornare all'Odd Grenland. È stato nominato immediatamente capitano ed è diventato un pilastro della squadra. Si è ritirato al termine del campionato 2013.

Il 27 febbraio 2014 tornò sui suoi passi, firmando un contratto con il Notodden.

Nazionale
Fevang è stato convocato per la prima volta nella  il 25 maggio 2009, dal tecnico Egil Olsen, a trentaquattro anni. Il debutto è arrivato il 10 giugno, nella partita valida per le qualificazioni al  in casa dei .

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale norvegese